En portugais, Belchior est une variante de , le nom d'un des trois Rois mages.

Culture et société 
  est un album studio du chanteur-compositeur brésilien .

Anthroponyme

Prénom 
Belchior est un prénom masculin, notamment porté par :
 Belchior Carneiro Leitão (1516-1583), un jésuite portugais, missionnaire en Asie et premier évêque de Macao (1576) ;
 João Belchior Marques Goulart (1918-1976), un homme d'État brésilien, président de la République des États-Unis du Brésil du  au .

Patronyme et surnom 

  (1946-2007), dit Belchior, un chanteur-compositeur et professeur brésilien ;
 Nuno Ricardo Santos Belchior (1982-), dit Belchior, un joueur de football de plage portugais.

Toponyme 
 Le rio Belchior (ou Melchior) est un cours d'eau du District fédéral, au Brésil.